Ястребов, Сергей:
 Ястребов, Сергей Александрович — российский биолог, научный журналист
 Ястребов, Сергей Николаевич (род. 1954) — губернатор Ярославской области с 5 мая 2012 по 28 июля 2016 года.
 Ястребов, Сергей Николаевич (1957—2015) — российский тренер по подводному спорту, Заслуженный тренер России.